Pedro Agustín Albanell (1512-1572), religiós aragonès, bisbe d'Elna i Osca
 Pedro Agustín Girón (1778-1842), polític i militar espanyol